Зага́дочный ка́мень:

 Грейв Крикский камень — артефакт с надписями, обнаруженный в 1838 году при раскопках курганного захоронения Грейв Крик () у города Маундсвилл, (США).
 Каменные шары Коста-Рики — доисторические каменные шары (петросферы), не менее трёх сотен которых сохранилось в устье реки Диквис, на полуострове Никоя и на острове Каньо у тихоокеанского побережья Коста-Рики.
 Камни Ики — коллекция валунов, камней из андезита, обкатанных речной водой, на поверхности которых выгравированы древние обитатели Анд в сюжетах, противоречивших современной хронологии.
 Камни Раи — большие каменные диски, сделанные из известняка с отверстием посередине. Их можно обнаружить на островах Яп, Микронезия.
 Кенсингтонский рунический камень — каменная плита прямоугольной формы, лицевая и боковая стороны которой исписаны древними рунами.
 Мередитский камень — артефакт в форме яйца с рельефом на поверхности, найденный при земляных работах в городке Мередит, на берегу озера Уиннипесоки (США).
 Сферы из Клерксдорпа — сферические либо дискообразные объекты размером в несколько сантиметров с продольными углублениями и бороздами наподобие насечек, часто уплощённые и иногда сросшиеся друг с другом, которые находят в отложениях пирофиллита близ города Клерксдорп в Северо-Западной провинции ЮАР.